Кипрская ассоциация хоккея () — организация, занимающаяся проведением на территории Республики Кипр соревнований по хоккею на траве. Представляет интересы кипрского хоккея в Европейской федерации хоккея на траве и Международной федерации хоккея на траве.

По состоянию на 16 марта 2009 Кипрская Национальная сборная по хоккею на траве занимает 74 место в мире и 34 место в Европе.

Существует только мужская сборная.

Примечания 

Члены Международной федерации хоккея на траве
Члены Европейской федерации хоккея на траве
Спортивные организации Кипра